Stoffel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Stoffel
 Eugène Stoffel

Efternamn